Gedung Agung (paleis), paleis van de resident van Yogyakarta en de gouverneur
Gedung Agung (Merapi Timur), een plaats in Indonesië
Gedung Agung (Pino), een plaats in Indonesië
Gedung Agung (Kikim Timur), een plaats in Indonesië
Gedung Agung (Jati Agung), een plaats in Indonesië
Gedung Agung (Kota Agung), een plaats in Indonesië
Gedung Agung (Pulau Panggung), een plaats in Indonesië
Gedung Agung (Muara Pinang), een plaats in Indonesië